Jamestown (Oost-Kaap), plaats in de Oost-Kaap in Zuid-Afrika
 Jamestown (Schotland), plaats in Highland, Schotland
 Jamestown (Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha), de hoofdstad van Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha
 Jamestown (Canada), plaats op Newfoundland, Canada
 Jamestown (televisieserie), Amerikaanse televisieserie

plaatsen in de Verenigde Staten

Zie ook
The Jamestown Foundation, een Amerikaanse denktank